Herb Papowa Biskupiego został zatwierdzony 19 kwietnia 1991 roku. Przedstawia on ruiny zamku we wsi Papowo Biskupie oraz oznaki władzy biskupa (mitra, pastorał oraz krzyż).

Przypisy 

Papowo Biskupie